No Brasil:
 Casa da Torre de Garcia d'Ávila, na Bahia

Em Portugal:
 Casa da Torre (Oliveira do Conde)
 Casa da Torre (Pico)
 Casa da Torre (Soutelo)
 Casa da Torre (São João de Ver)

Desambiguação